Rogliano (Alta Córsega)
 Rogliano (Cosenza)